Korge oder Kõrge ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Kõrge (1926–2012), estnische Designerin und Glaskünstlerin
 Kaarel Kasper Kõrge (* 1996), estnischer Skilangläufer
 Maximilian Korge (* 1994), deutscher Ruderer